Genese (von altgriechisch γένεσις genesis ‚Geburt‘, ‚Entstehung‘) steht, auch im Sinne von „Bildung“, für:
 die Entstehung von Gesteinen, siehe Gestein #Gesteinsklassen und Entstehung
 die Entstehung und Entwicklung von Erkenntnissen, siehe Geltung und Genese
 einen Bestandteil vieler Fachwörter, siehe -genese
 Krankheitsentstehung, siehe Pathogenese

Genese ist der Familienname von:
 Robert William Genese (1848–1928), irischer Mathematiker

Siehe auch:

 Genesis
 Rhode-Saint-Genèse, Gemeinde in Belgien